Run Run Run – brano musicale dei The Velvet Underground
 Run Run Run – singolo dei High and Mighty Color